Walworth kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Walworth, Durham, England, Darlington, 
 Walworth, London, England

USA 

 Walworth, Wisconsin, Wisconsin, Walworth County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar